LM kan syfta på:

 LM eller L M – ett svenskt telekommunikationsföretag, se Ericsson
 L. M. – grundaren av Ericsson, se Lars Magnus Ericsson
 LM-staden – ett informellt område i stadsdelen Midsommarkransen
 LM – Liquidity (likviditet) och Money (pengar) i en vidareutveckling av den Keynesianska korsmodellen, se IS/LM-modellen
 lm – SI-enheten för ljusflöde